Kennedy McMann (Holland, 30 de outubro de 1996) é uma atriz norte-americana, conhecida por interpretar Nancy Drew em 2019 na série Nancy Drew (série de televisão).

Início da vida
McMann nasceu em Holland, Michigan, filha de Matthew e Lisa McMann. McMann se formou na Carnegie Mellon University em 2018 com um diploma em Bachelor of Fine Arts.

Carreira
Em Fevereiro de 2019, McMann foi assinada como a personagem titular em Nancy Drew Série de TV de 2019, Nancy Drew.

Filmografia

Referências

Ligações externas
 

Nascidos em 1996